A categoria peso médio do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 75 quilos foi disputada por 11 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Médio